Sun Goes Down (Robin Schulz) - single van Robin Schulz
 Sun Goes Down (David Guetta) - single van David Guetta
 Sun Goes Down (David Jordan) - single van David Jordan
 Sun Goes Down (Nesian Mystik) - single van Nesian Mystik